Zverinac je naselje u sastavu Općine Sali, u Zadarskoj županiji. Nalazi se na sjeveroistočnoj strani istoimenog otočića.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 43 stanovnika.

Znamenitosti 

 crkva svetog Ignacija Loyole

Izvori 

Naselja u Zadarskoj županiji